Генри Фицхью (; около 1363 — 11 января 1425, Равенсворт, Йоркшир, Королевство Англия) — английский аристократ, 3-й барон Фицхью с 1386 года. Участник Столетней войны (в частности, битвы при Азенкуре), кавалер ордена Подвязки.

Биография 
Генри Фицхью принадлежал к старинной семье, владевшей землями в Йоркшире с XI века. Он был старшим сыном 2-го барона Фицхью того же имени и Джоан Скруп, дочери Генри Скрупа, 1-го барона Скруп из Месема. Генри родился примерно в 1363 году, а в 1386 году, после смерти отца, унаследовал семейные владения и титул. С 1388 года его регулярно вызывали в парламент, но особенно активно барон участвовал в государственных делах после вступления на престол в 1399 году Генриха IV. Он вёл переговоры с Шотландией, сражался при Хомильдон-Хилле в 1402 году, участвовал в переговорах о капитуляции своего дяди Ричарда Скрупа, архиепископа Йоркского, поднявшего мятеж против короны в 1405 году. В 1406 году Фицхью отправился в Данию в составе эскорта принцессы Филиппы, невесты Эрика Померанского. Во время этого путешествия он посетил монастырь бригитток в Вадстене и под впечатлением от увиденного решил основать обитель этого ордена в Англии; такой монастырь появился в Твикенхэме (Мидлсекс) в 1415 году.

На коронации Генриха V в 1413 году Фицхью выполнял роль лорда-констебля. Позже он занимал должности камергера двора (1413—1425) и казначея (1416—1421). Барон участвовал в битве при Азенкуре в 1415 году и в переговорах с французами, которые привели к заключению договора в Труа в 1420 году. Он участвовал в последующих походах Генриха V на континенте и сопровождал его останки на пути в Англию в 1422 году. В завещании монарха Фицхью упомянут как один из душеприказчиков.

Примерно в 1408 году Генри Фицхью стал рыцарем ордена Подвязки. В 1415 году он присутствовал на Констанцском соборе. 3-й барон Фицхью умер 11 января 1425 года в своём поместье Равенсворт в Йоркшире.

Семья 
Барон Фицхью был женат на Элизабет Грей, дочери сэра Роберта Грея (сына Джона Грея, 2-го барона Грей из Ротерфилда, от его второй жены Ависы Мармион) и Лоры Сент-Квентин. Благодаря этому браку гербы Мармионов и Сент-Квентинов стали частью семейного герба Фицхью. У Генри и Элизабет родились восемь сыновей и шесть дочерей, в том числе:

 Уильям, 4-й барон Фицхью;
 Роберт, епископ Лондона;
 Элеонора, жена Филиппа Дарси, 6-го барона Дарси из Найта, Томаса Тунсталла и Генри Бромфлета, 1-го барона Вески;
 Элизабет, жена сэра Ральфа Грея из Чиллингема и сэра Эдмунда Монфора;
 Мод, жена сэра Уильяма Эйра;
 Лора, жена сэра Мориса де Беркли.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Кавалеры ордена Подвязки
Бароны Фицхью
Бароны Англии XIV века
Бароны Англии XV века
Участники битвы при Хомильдон-Хилле
Участники битвы при Азенкуре
Фицхью (род)